Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Anand Amritraj che hanno battuto in finale Tom Gorman e Robert Lutz per walkover.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1974